Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Atherstone:
 Le , lancé en 1916, était un dragueur de mines de classe Racecourse qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Le , lancé en 1939, était un destroyer de classe Hunt qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le , lancé en 1985, était un navire de guerre des mines de la classe Hunt.

Atherstone